seiger steht für:

 seiger, im Bergbau und in der Geologie meist synonym für senkrecht, lotrecht oder vertikal 

Seiger ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Seiger (* 1980), deutscher Koch
 Wilhelm Seiger (1897–1966), deutscher Lehrer und Politiker (SPD)